Сарос 153 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень, із яких 63 відбудуться до 3000 року. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 28 липня 1870 і досягне кільцеподібних затемнень 17 грудня 2104. В ній відсутні повні та гібридні затемнення. Серія закінчиться частковим затемненням 22 серпня 3114.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 153 на сайті НАСА

Сарос